Eviya peut désigner :
 les Eviya, un peuple du Gabon,
 l'eviya ou geviya, une langue bantoue